Mineral do Brasil é uma empresa brasileira de mineração especializada na extração de ferro, bauxita e manganês fundada por Eduardo Cosac em 1932. Está localizada próxima a mina de Mangaba no município de Brumadinho- distante 58 quilômetros de Belo Horizonte. 

Empresas de mineração do Brasil